Wolfikon ist der Name zweier Ortschaften in der Schweiz:
Wolfikon TG in der Gemeinde Amlikon-Bissegg, Kanton Thurgau
Wolfikon SG in der Gemeinde Kirchberg SG, Kanton St. Gallen